Aleman – tedesco in lingua spagnola

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Aleman – località nella Contea di Sierra, Nuovo Messico

Persone

Calciatori 
 Allan Alemán – ex calciatore costaricano, attaccante
 Brahian Alemán – calciatore uruguaiano, centrocampista
 Christian Alemán – calciatore ecuadoriano, centrocampista
 Nauzet Alemán – ex calciatore spagnolo, centrocampista

Altri 
 Alemán – rapper messicano
 Arnoldo Alemán – politico nicaraguense, presidente del Nicaragua dal 1997 al 2002
 Louis Aleman – cardinale francese
 Mateo Alemán – scrittore spagnolo
 Miguel Alemán Valdés – politico messicano, presidente del Messico dal 1946 al 1952
 Rodrigo Alemán – scultore e intagliatore spagnolo

Altro 
 Alemán coloniero – lingua del gruppo delle lingue tedesche alemanne parlata in Venezuela
 Presidenza di Miguel Alemán Valdés – 53° presidenza della storia del Messico
 VW-Porsche 914/6 Hispano-Alemán – concept car con carrozzeria Pietro Frua su meccanica Porsche 914/6